Smišljak est un toponyme qui peut désigner :
 Smišljak, une localité de Croatie située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Smišljak, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.